Тень гиганта () — четвертый роман «Теневой Саги» американского автора Орсона Скотта Карда. Входит в цикл романов Игра Эндера.

Сюжет 
Вера распространяется на завоеванный Китай, что правительство потеряло Мандат Небес. Хан Цзы встречается с Мазером Рэкхемом, который вручает ему ручку, называя её «Мандатом Небес». Хань Цзы противостоит императору Снежного тигра, которого застрелили охранники, что позволило Хань Цзы свергнуть китайское правительство и установить себя как нового императора. Между тем, Питер Виггин, Гегемон Земли, вместе с Петрой Арканян, отправляется навестить Алаи, халифа Мусульманской лиги. Эти два помогают Алаи понять, что он немного больше, чем прославленный заключенный, и что другие управляют Исламом вместо него. После раскрытия заговора против него Алай решает усиленно контролировать свой народ и гарантировать права человека своих покоренных народов.

В остальной части книги речь идет о Питере Виггин, который работает над созданием мирового правительства, свободного от войны, через свой союз «Свободные люди Земли» (FPE). Халиф Алай из Мусульманской лиги и Вирломи, теперь виртуальная богиня Индии, выступают против его усилий. На этом фоне мировых политических махинаций выпускниками Боевой школы разворачивается очень личная история Джулиана (Боба) Дельфики. Генетический ключ Антона заставляет его расти с поразительной скоростью, и у него есть только короткое время, прежде чем его тело станет слишком большим, чтобы его могло поддерживать сердце. Он отчаянно ищет своих и Петры пропавших детей. Графф помогает им найти суррогатных матерей своих детей. В то время как Боб и Петра Арканян ждут новостей, Графф рассылает приглашения другим выпускникам Боевой школы, чтобы покинуть Землю и управлять колониями.

Альянс FPE начинается только с 22 стран, включая Бразилию, Руанду и Нидерланды. Первое испытание FPE происходит, когда они признают суверенитет и государственность народов Нубии, Кечуа и Аймара, этнических меньшинств, которые являются политически частью других народов. Перу и Судан посылают войска против этих «повстанческих» опорных пунктов, но Питер защищает их, используя Бин и Суриявонг, возглавляя руандийские и тайские войска, чтобы показать, что война против одного члена ФП является войной против всех из них. Победы ФПС, особенно их командующие в военном отношении, поддерживают поддержку FPE, и страны начинают свободно голосовать за то, присоединяться к ней.

Между тем, Бин подозревает, что Питер растрачивает военную пенсию Эндера для финансирования FPE, поэтому он просит, чтобы средства Эндера были поставлены под контроль автономного компьютера. У полковника Граффа есть игра Разума, перепрограммированная для точного прогнозирования финансовых рынков и превращения ее в недоступную сеть, где она продолжает инвестировать пенсию Эндера и, как выясняется позже в хронологии Enderverse, в конечном итоге превращается в искусственный интеллект, известный как Джейн. Игра Разума также ускоряет поиск пропавших детей Бина, позволяя Международному флоту найти восемь из них; двое из которых повернули генный ключ Антона, как и младенец Петры. Девятый остается необнаруженным, так как Ахиллес имплантировал женщину по имени Рэнди, промытую мозгами, чтобы думать, что это ребенок Ахилла, которому она поклоняется, как героя, убитого грязными врагами. Чтобы избежать преследований, Рэнди решила покинуть Землю и жить в колонии, где она может воспитывать своего ребенка, чтобы следовать по стопам Ахилла.

Ссылки 

 About the novel Shadow of the Giant from Card's website
 Тень Великана.

Книги по алфавиту
Литературные произведения по алфавиту
Орсон Скотт Кард
Романы США
Романы 2005 года
Фантастические романы на английском языке
Книги о вторжении пришельцев
Космос в фантастической литературе